Cala – una piccola baia
Cala o La Cala o Qala – comune dell'Isola di Gozo
La Cala – il porto più antico della città di Palermo
Cala – comune spagnolo situato nella comunità autonoma dell'Andalusia
Cala Gonone – l'unica frazione di Dorgali in provincia di Nuoro
Juan Torres Ruiz – calciatore spagnolo